Гургуст (), согласно исследованиям Джеффри Монмутского, пятнадцатый легендарный король Британии, сын короля Ривала. Правил очень долго.

Родословная

Источники 

 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии